Le tournoi de tennis de Chicago est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1994, classée en catégorie Tier II, se dispute du 7 au .

Natasha Zvereva remporte le simple dames. En finale, elle bat Chanda Rubin, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Gigi Fernández et Natasha Zvereva.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chicago
 Saison 1994 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1994
Chicago
Tennis aux États-Unis en 1994
Tennis en février 1994